Orry est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Orry, (1659-1719), seigneur de la Chapelle-Godefroy, fils de François Orry et père de Jean-Louis et Philibert, économiste français.
 Jean-Louis Henri Orry, (1703-1751) seigneur de Fulvy, Directeur de la Compagnie des Indes, Directeur Fondateur de la Manufacture de Vincennes, (porcelaine), Intendant des Finances, Conseiller d'État (fils de Jean Orry)
 Laurent Orry, acteur et metteur en scène français
 Marc Orry, libraire Juré reçu imprimeur en 1588, parent des fondateurs de la Dynastie de Orry
 Marie-Christine Orry (1959-), comédienne française. 
 Philibert Orry, (1689-1747), seigneur de Vignory, Contrôleur Général des Finances, Ministre, fils aîné de Jean Orry

Toponyme 
 Orry-la-Ville, commune française de l'Oise, en région Hauts-de-France

Patronyme français